Parnell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Parnell Township (Kansas)
 Parnell Township (Polk County, Minnesota)
 Parnell Township (Traverse County, Minnesota)
 Parnell Township (South Dakota)